

Persone 

 Cataldo Presicci - militare e antifascista
 Gianluca Presicci - calciatore e allenatore